Der 99. Giro dell’Emilia 2016 war ein italienisches Straßenradrennen in Emilia/Norditalien. Dieses Eintagesrennen wurde in Bologna gestartet und endete nach 213 km in Santuario della Madonna di San Luca. Es fand am Samstag, dem 24. September 2016, statt. Das Radrennen gehörte zur UCI Europe Tour 2016 und war dort in der Kategorie 1.HC eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Radrennen 2016